Toponímia:
 Ararat, muntanya de Turquia
 República d'Ararat, estat kurd autoproclamat el 1927 i desaparegut el 1930
 Ararat (Armènia), ciutat d'Armènia de la província d'Ararat
 Ararat (província), antiga província d'Armènia
 Ararat (Carolina del Nord), població dels Estats Units
 Ararat (Virgínia), població dels Estats Units
 Riu Ararat, als Estats Units

 Miscel·lània:
 FC Ararat Erevan, club de futbol de la ciutat d'Erevan
 Ararat (pel·lícula), pel·lícula del 2002 dirigida per Atom Egoyan sobre el genocidi armeni
 (96205) Ararat, asteroide del cinturó principal